Tara bezeichnet:

 Tara (Gewicht), die Differenz zwischen Brutto- und Nettogewicht eines Wäge- oder Transportgutes
 Tara (Strauch) (Caesalpinia spinosa), südamerikanischer Strauch
 Tara (Pharmazie), Ladentheke in einer Apotheke
 Tara (Nordirland), loyalistisch-protestantische paramilitärische Organisation im Nordirlandkonflikt 
 Tara (Schiff), französisches Forschungsschiff
 Tara (Album), ein Album der Band Absu
 Tara (Gerbstoff), Pflanzengerbstoff des kleinwüchsigen Tarabaumes (Cesalpina spinosa)
 IKCO Tara, Automodell

Personennamen
 Tara (Vorname)
 Handroš Tara (um 1570–um 1638), sorbischer evangelischer Pfarrer und Autor
 Suzanne Tara, US-amerikanische Schauspielerin
 Kampfname von Augusto de Araújo

Mythologie:
 Tara (Bodhisattvi), im Buddhismus eine weibliche Manifestation erleuchteter Weisheit
 Tara (Ramayana), Frau des Affenkönigs Vali und nach dessen von dessen Bruder Sugriva
 Tara (Frau des Brihaspati), im Hinduismus zweite Frau des Brihaspati und Geliebte des Chandra

Geographie:
 Tara (Russland), Stadt in Russland
 Tara (Iowa), Stadt in Iowa
 Tara (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Tara (Australien), Stadt in Australien
 Tara (Gifu), ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Gifu 
 Tara (Han), ein Lehen mit Sitz in diesem Dorf 
 Tara (Irland), den irischen Königssitz der südlichen Ui Néill
 Tara (Tarent), Fluss in Süditalien
 Tara (Drina), Quellfluss der Drina in Montenegro
 Tara (Irtysch), Nebenfluss des Irtysch
 Tara (Gebirge), Gebirge im westlichen Serbien
 Nationalpark Tara, Serbien
 Salar de Tara, Salzsee in der Atacama-Region, Chile
 fiktive Baumwollplantage Tara in Margaret Mitchells Roman Vom Winde verweht

Astronomie:
 (5863) Tara, Asteroid des Amor-Typs

Abkürzung
 The Aerial Reconaissance Archives (TARA), der frühere Name der National Collection of Aerial Photography
 Threat and risk assessment (TARA), Ein Bewertungsverfahren in der Cybersicherheitsforschung ausgehend von bekannten Angreifergruppen

Siehe auch:
 Tara Township
 T-ara, eine südkoreanische Girlgroup